Lavacchio ima više značenja:
 Lavacchio, Arezzo
 Lavacchio, Modena